Leisering ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Leisering (1951–2012), deutscher Architekt
 Lutz Leisering (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler
 Theodor Leisering (1820–1892), deutscher Veterinärmediziner

Siehe auch:
 Leißring